Сухарєв Василь Олексійович (1911 — після 1964) — радянський футболіст, виступав у довоєнні роки на позиції півзахисника у київських клубах «Локомотив» та «Динамо». Був учасником матчів у окупованому Києві в 1942 році.
 Сухарєв Володимир Георгійович (1924—1997) — радянський легкоатлет-спринтер, срібний медаліст Олімпійських ігор-1952 й 1956.
 Сухарєва Груня Юхимівна (1891—1981) — лікар-психіатр, засновник радянської школи дитячої психіатрії.
 Сухарев Дмитро Володимирович (* 1960) — радянський російський баскетболіст.
 Сухарєв Євстафій Андрійович (1921—2001) — старший лейтенант РА, Герой Радянського Союзу.
 Сухарєв Іван Єгорович (1919—1944) — сержант РА, Герой Радянського Союзу.
 Сухарєв Микола Іванович (1923—1945) — рядовий РА, повний кавалер Ордена Слави.
 Сухарєв Олег Євгенович — український бард, автор пісень, поет, музикант, лідер рок-гурту «Самі Свої».
 Сухарєв Олександр Петрович (1939—1943) — солдат РА, Герой Радянського Союзу.
 Сухарєв Олександр Якович (1923—2011) — доктор юридичних наук, професор. Заслужений юрист РРФСР.
 Сухарєв Олексій Якович (1897—1968) — старшина РА, Герой Радянського Союзу.
 Сухарєв Сергій Віталійович (* 1962) — радянський та український футболіст
 Сухарєв Сергій Володимирович (??—2022) — полковник Збройних сил РФ, командир 331-го парашутно-десантного полку. Загинув під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
 Сухарєв Сергій Якович (1932—1995) — підполковник РА, Герой Радянського Союзу.